Moralejo ist der Familienname folgender Personen:

 Abelardo Moralejo Lasso (1898–1983), spanischer Latinist und Linguist
 Gaspar Calvo Moralejo (1930–2016), spanischer Franziskaner-Pater und römisch-katholischer Theologe
 Rafael González Moralejo (1918–2004), spanischer Geistlicher, katholischer Bischof